Мирный — посёлок в Увельском районе Челябинской области России. Входит в состав Увельского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Посёлок находится в восточной части региона, в южной части района. Ландшафт — лесостепь, к югу — несколько болот. Расстояние до районного центра и центра сельского поселения (пос. Увельский) 14 км. (Увельский район: энциклопедия).

Рельеф — переход полуравнины (Зауральский пенеплен) в равнину (Западно-Сибирская низменность); абсолютная высота центра — 236 метра над уровнем моря, ближайшая высота — 239 м. (Увельский район: энциклопедия).

История 
Согласно Закону Челябинской области от 17 сентября 2004 года № 277-ЗО «О статусе и границах Увельского муниципального района и сельских поселений в его составе» посёлок вошёл в состав образованного Увельского сельского поселения.

Население 

Население в 1970 году — 328, в 1983—296, в 1995—366 чел. (Увельский район: энциклопедия).

Инфраструктура 
Карьер и предприятие по добыче строительных песков. К нему от станции Упрун идет железнодорожная ветка.

Школа, детский сад, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (Увельский район: энциклопедия).

Мирненский сельский клуб.

В 2018-ом проведен газ, появился сельский клуб

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный транспорт.

Проходит дорога 75К-483 Половинка — Мирный. Южно-Уральская железная дорога (участок Челябинск — Троицк) и станция Упрун находится примерно в 0,5 км по прямой в направлении северо-восток. Поселок связан грунтовыми дорогами с соседними населенными пунктами.

Примечания

Литература 
Мирный //[ Увельский район : энциклопедия. В 2 т. Т. 2. Увельский район / сост.: М. А. Тренин, О. В. Очеретная, В. А. Никитенко; [редкол.: О. В. Очеретная (пред.) и др.]. — Челябинск : Каменный пояс, 2013. — 384 с.: фот. — 1000 экз. С.207-208

Мирненский сельский клуб// Увельский район : энциклопедия. В 2 т.] Т. 2. Увельский район / сост.: М. А. Тренин, О. В. Очеретная, В. А. Никитенко; [редкол.: О. В. Очеретная (пред.) и др.]. — Челябинск : Каменный пояс, 2013. — 384 с.: фот. — 1000 экз. С.207

Населённые пункты Увельского района